Tenisowy turniej WTA Open GDF Suez 2010 odbył się w dniach 8 – 14 lutego we francuskim Paryżu na kortach twardych w hali Pierre de Coubertin. Pula nagród wyniosła 700 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Francji